Hoogtemeter (meetinstrument), meetinstrument
 Hoogtemeter (gereedschap), aftekengereedschap 
 Hoogtemeters, hoogteverschillen in een parcours